Albaredo ima više značenja:
 Albaredo (Pavija)
 Albaredo per San Marco
 Albaredo (Trento)
 Albaredo (Trevizo)